Libertad (álbum) - do Velvet Revolver
Libertad (canção) - de Christian Chávez e Anahí
Libertad (clube de futebol) - do Paraguai

Lugares 

Libertad;

Libertad (Antique);
Libertad (Misamis Oriental);

Libertad (Chihuahua);
Libertad (Chiapas);
Libertad (Quintana Roo);
Libertad (Tabasco);

Libertad (Anzoátegui)
Libertad (Barinas)
Libertad (Cojedes)

Pessoas 
Albert Libertad;
Libertad Lamarque;

Ver também
La Libertad
Liberdade (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos